El Terremoto de Huajuapan de León de 2018 fue un sismo ocurrido a las 8:31 a.m. hora local (08:31 UTC) del jueves 19 de julio de 2018, que alcanzó una magnitud de 5,9 (MW). Según el SSN, el epicentro se localizó a 9 kilómetros al noroeste de Huajuapan de León. Este evento sísmico ocurrió a 10 meses del terremoto de 7,1 que dejó más de 300 muertos en los estados del centro del país.

Consecuencias 
El movimiento telúrico fue percibido de manera moderada en los estados de Oaxaca y Puebla, de manera leve en Guerrero, Veracruz, Tlaxcal y  Morelos, y de manera débil en el Estado de México, Hidalgo, Chiapas, Michoacán y Ciudad de México. Tras registrarse el sismo en Oaxaca, se activó la alerta sísmica en las ciudades de Oaxaca y la Ciudad de México.

Daños 
El SSN informó que tras el sismo no se registraron daños materiales, ni personas lesionadas.

Referencias

Véase también 
Anexo:Terremotos de 2018
Anexo:Terremotos en México

Enlaces externos 

Terremotos en México
México en 2018
Oaxaca